Хура — река в России, протекает в Ханты-Мансийском автономном округе. Устье реки находится в 29 км по левому берегу реки Висим. Длина реки составляет 119 км, площадь водосборного бассейна — 1360 км².

Притоки 
(км от устья)
 8 км: Паульсисъя (пр)
 30 км: Унтмитпохъя (лв)
 63 км: Каръя (пр)
 95 км: Манья (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Висум - тайна таежных боров. По Хуре» на сайте «Скиталец».

Притоки Висима (притока Северной Сосьвы)
Реки Советского района (Ханты-Мансийский автономный округ)
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)